Премия «Энни» за лучшую анимацию персонажей в анимационной телепрограмме () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшей  в анимационной телепрограмме. Впервые она была вручена на 34-й церемонии вручения премии «Энни».

Победители и номинанты

2000е

2010е

2020е

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy

Анимация персонажей
Энни
Энни
Энни
Появились в 2006 году в США